Der Jüdische Friedhof Wels befindet sich in der Statutarstadt Wels in Oberösterreich. Der jüdische Friedhof bzw. KZ-Friedhof an der Friedhofstraße ist Teil der Gesamtanlage des Welser Gemeindefriedhofes.

Im Jahr 1947 wurde ein Mahnmal errichtet und 2001 ein Denkmal. Dieses trägt die Inschrift „Hier ruhen etwa 1030 Menschen, die infolge des NS-Regimes nach ihrer Befreiung aus dem KZ-Nebenlager Gunskirchen in Wels verstorben sind“. Beide erinnern an die Opfer.

Siehe auch 
 Liste der denkmalgeschützten Objekte in Wels-Innenstadt – Jüdischer bzw. KZ-Friedhof (Friedhofstraße; BDA: 110731, Objekt-ID: 128452)
 Jüdischer bzw. KZ-Friedhof. Objekt-ID 128452
 Wels (Stadt)#Zeit des Nationalsozialismus
 Liste jüdischer Friedhöfe in Österreich

Literatur 
 Günter Kalliauer: Zur Geschichte des jüdischen KZ-Friedhofes in Wels und seiner Denkmäler. In: 33. Jahrbuch des Musealvereines Wels 2001/2002/2003. Wels 2004, S. 469–481 ().

Wels
Baudenkmal (Oberösterreich)
Erbaut im 19. Jahrhundert
Wels
Bauwerk in Wels
Wels